Sleepnet (visserij) Een net dat in de visserij wordt gebruikt
Sleepnet (onderzoeksmethode) Een onderzoeksmethode van politie en geheime diensten